Nauenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Nauenberg (1934–2019), US-amerikanischer Physiker
 Uriel Nauenberg (1938–2019), US-amerikanischer Physiker